Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 23-án rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a keletnémet Frank-Peter Roetsch nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Zsolt a 48. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F10